Alexei Tolstoi ist der Name folgender Personen:

* Alexei Konstantinowitsch Tolstoi (1817–1875), russischer Schriftsteller
 Alexei Nikolajewitsch Tolstoi (1883–1945), russisch/sowjetischer Schriftsteller, Vorsitzender des Schriftstellerverbandes der UdSSR